Batalla del Cap Bon (468), victòria dels vàndals sobre una expedició conjunta de l'Imperi Romà d'Occident i l'Imperi Romà d'Orient
 Batalla del Cap Bon (1941), victòria dels Aliats sobre Itàlia